Oak Point ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oak Point (Florida)
 Oak Point (Illinois)
 Oak Point (Michigan)
 Oak Point (New York)
 Oak Point (Texas)
 Oak Point (Washington)